Benjamin Blanck (1988-), éditeur français de livres d'art ;
 Dorothée Blanck (1934-), actrice française ;
 Pierre Blanck (1913-1993), homme politique français.
Patronyme français